HMS Newcastle je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Newcastle (1653) 
 HMS Newcastle (1704) 
 HMS Newcastle (1750) 
 HMS Newcastle (1812) 
 HMS Newcastle (1860) 
 HMS Newcastle (1910) 
 HMS Newcastle (1937) 
 HMS Newcastle (D87)

Newcastle